Royston Smith est un nom pouvant désigner:

Royston Smith (né en 1964), homme politique britannique
Royston Smith (né en 1974), joueur de cricket anglais

Voir aussi

Homonymie de personnes